Brad Steiger – scrittore e giornalista statunitense
 Daniel Steiger – ciclista su strada svizzero
 Eduard von Steiger – politico svizzero
Gallus Steiger – missionario e vescovo cattolico svizzero 
 Rod Steiger – attore statunitense
 Jean Steiger – allenatore di calcio e calciatore austriaco
 Vanessa Steiger, o Serena Grandi, – attrice italiana

 Steigerite – minerale